Pap László
 Pap László (1778–1840) római katolikus plébános, spirituális
 Pap László (1840–1900) ügyvéd, törvényszéki bíró
 Pap László (1908–1983) református lelkész, teológiai tanár
 Pap László (1937–1999) református lelkész
 Pap László (1943) villamosmérnök
 Pap László (1956) tájfutó

Papp László
 Papp László (1857–1896) kántortanító
 Papp László (1903–1973) néprajzkutató, régész, történész
 Papp László (1905–1989) birkózó
 Papp László (1922–2020) festőművész
 Papp László (1924–1996) nyelvész
 Papp László (1926–2003) háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó
 Papp László (1928–1984) költő
 Papp László (1929) építész
 Papp László (1946–2021) zoológus (entomológus), muzeológus
 Papp László (1968) informatikus (matematikus, cégvezető)
 Papp László (1972) politikus, Debrecen polgármestere

hasonló nevűek
 Gy. Papp László (1919) sporttörténész, olimpiatörténész